Dönyö Dorje (tib. don yod rdo rje) bezeichnet folgende Personen:

Beri Dönyö Dorje (be ri don yod rdo rje; † 1640), tibetischer Herrscher
Rinpung Dönyö Dorje (rin spungs don yod rdo rje; 1463–1512), tibetischer Herrscher